

Wydarzenia 

 Europa
 Rzym rozpoczął podbój Galii Cisalpińskiej. Bitwa pod Telamonem.
 Azja
 Państwo Qin podbiło państwo Wei.

Zmarli 
 Aneroest, wódz galijski – zginął pod Telamonem